John O'Flynn – calciatore irlandese
 Kate O'Flynn – attrice britannica
 Liam O'Flynn – musicista irlandese